Pniewo ist ein polnischer Ortsname:

 Pniewo (Węgorzewo), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Stobben, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Pniewo (Chodów), Dorf im Powiat Kolski, Woiwodschaft Großpolen
 Pniewo (Okonek), Dorf im Powiat Złotowski, Woiwodschaft Großpolen, bis 1945: Pinnow, Kreis Neustettin, Pommern/Posen-Westpreußen
 Pniewo (Bledzew), Dorf im Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Osterwalde, Kreis Schwerin (Warthe), Brandenburg/Posen-Westpreußen
 Pniewo (Międzyrzecz), Dorf im Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus
 Pniewo (Bedlno), Dorf in der Woiwodschaft Łódź
 Pniewo (Nasielsk), Dorf im Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Masowien
 Pniewo (Zatory), Dorf im Powiat Pułtuski, Woiwodschaft Masowien
 Pniewo (Łomża), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien
 Pniewo (Gryfino), Dorf im Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Bremerheide, Kreis Greifenhagen, Pommern
 Pniewo (Płoty), Dorf im Powiat Gryficki, Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch
 Pniewo Wielkie
 Pniewo-Czeruchy
 Pniewo-Kolonia